Plusieurs membres de la Maison de Wurtemberg ont porté le prénom d'Ulrich :
Ulrich seigneur de Wurtemberg (†1116)
Ulrich  de Wurtemberg (1226-1265)
Ulrich II de Wurtemberg (1253-1279)
Ulrich III de Wurtemberg (1298-1344)
Ulrich IV de Wurtemberg (1320-1366)
Ulrich du Wurtemberg (1342-1388) - n'a jamais régné
Ulrich V de Wurtemberg (1413-1480)
Ulrich VI de Wurtemberg (1487-1550)
Ulrich de Wurtemberg (1877-1944) - non régnant

Homonymie dynastique